Der Faber Grand Prix 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Essen. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 19. bis 26. Februar 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Essen